Пе́рвая Ре́чка — топоним:

Реки 
 Первая Речка — река в Приморском крае, приток Раздольной
 Первая Речка — река во Владивостоке, впадает в Амурский залив
 Первая Речка — река в Томской области, приток Малого Карая
 Первая Речка — река в Томской области, приток Орловки
 Первая Речка — река в Омской области, приток Шайтанки
 Первая Речка — приток Бедуя в Хакасии
 Первая Речка — река на Камчатке, впадает в Кроноцкий залив
 Речка 1-я — река в Томской области, впадает в Комбарс
 Речка 1-я (Ынатваам) — река на Чукотке, впадает в Анадырский лиман
 1-я речка (Экечь) — река на Камчатке, впадает в реку Камчатка

Другое 
 Первая Речка — железнодорожная станция во Владивостоке
 Первая Речка — локомотивное депо на станции Первая Речка
 Первая Речка — вагоно-пассажирское депо на станции Первая Речка
 Первая Речка — район Владивостока

См. также 
 Вторая Речка
 Третья Речка